Nicolas Bernasconi, originaire de Sédeilles (VD), né le  est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| HC Fribourg-Gottéron U20   ||   Juniors Élites   ||   36   ||   1   ||   4   ||   5   ||   36   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
| rowspan=2| 2001-2002|| HC Lugano U20   ||   Juniors Élites   ||   15   ||   1   ||   0   ||   1   ||   10   ||   3   ||   0   ||   0   ||   0   ||   2
|-
| HC La Chaux-de-Fonds   ||   LNB   ||   10   ||   0   ||   0   ||   0   ||   4   ||   5   ||   0   ||   0   ||   0   ||   0
|-
| 2002-2003|| HC La Chaux-de-Fonds   ||   LNB   ||   37   ||   0   ||   1   ||   1   ||   69   ||      ||      ||      ||      ||   
|- 
| 2003-2004|| HC La Chaux-de-Fonds   ||   LNB   ||   42   ||   1   ||   3   ||   4   ||   44   ||      ||      ||      ||      ||
|- 
| 2004-2005 ||  HC Coire   ||   LNB   ||   44   ||   6   ||   5   ||   11   ||   78   ||   3   ||   0   ||   0   ||   0   ||   2 
|-
| 2005-2006|| Lausanne HC   ||   LNB   ||   37   ||   2   ||   1   ||   3   ||   30   ||   12   ||   0   ||   0   ||   0   ||   10
|-
| rowspan="2"| 2006-2007|| Hockey Club Martigny   ||   LNB   ||   41   ||   9   ||   16   ||   25   ||   62   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
|  HC Fribourg-Gottéron   ||   LNA   ||   1   ||   0   ||   0   ||   0   ||   0   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
| rowspan="2" | 2007-2008|| HC La Chaux-de-Fonds   ||   LNB   ||   19   ||   2   ||   7   ||   9   ||   22   ||      ||      ||      ||      ||  
|-
| Lausanne HC   ||   LNB   ||   29   ||   2   ||   5   ||   7   ||   48   ||   11   ||   1   ||   2   ||   3   ||   34
|-
| rowspan="2" | 2008-2009|| Lausanne HC   ||   LNB   ||   8   ||   0   ||   0   ||   0   ||   0   ||      ||      ||      ||      ||   
|- 
|  HC Sierre   ||   LNB   ||   26   ||   2   ||   6   ||   8   ||   28   ||   6   ||   0   ||   0   ||   0   ||   4
|-
| rowspan="2" |  2009-2010 || HC Young Sprinters   ||   LNB   ||   13   ||   5   ||   0   ||   5   ||   20   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
| HC Bâle   ||   LNB   ||   17   ||   1   ||   1   ||   2   ||   30   ||   4   ||   0   ||   0   ||   0   ||   0
|-
| 2010-2011||  HC Red Ice   ||   Première ligue   ||   20   ||   5   ||   16   ||   21   ||   18   ||   16   ||   6   ||   4   ||   10   ||   16
|-
| 2011-2012 ||  HC Red Ice   ||   Première ligue   ||   18   ||   0   ||   4   ||   4   ||   16   ||   12   ||   2   ||   6   ||   8   ||   14
|-
| rowspan="3" |   2012-2013||  HC Red Ice   ||   LNB   ||   4   ||   0   ||   0   ||   0   ||   2   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
|  HC Villars    ||   Première ligue   ||   1   ||   0   ||   0   ||   0   ||   0   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
|  HC Sierre   ||   LNB   ||   25   ||   2   ||   3   ||   5   ||   32   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
| rowspan="2" |   2013-2014|| HC Düdingen Bulls   ||   Première ligue   ||   6   ||   0   ||   1   ||   1   ||   6   ||      ||      ||      ||      ||   
|-
|  HC Villars   ||   Première ligue   ||   20   ||   1   ||   7   ||   8   ||   46   ||   9   ||   1   ||   2   ||   3   ||   42

Notes et références 

Naissance en mars 1984
 Joueur suisse de hockey sur glace
 Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Martigny
Joueur du HC Sierre

 Attaquant de hockey sur glace